Корпоративный мессенджер — это программа или платформа для компьютера или мобильного телефона для мгновенного обмена сообщениями и материалами между сотрудниками предприятия. Помогает бизнесу систематизировать корпоративную коммуникацию и обеспечить максимально защищенное взаимодействие между сотрудниками и партнёрами.

Функциональные возможности
Современные корпоративные мессенджеры (командные мессенджеры) — это программы для быстрого общения сотрудников в компании или внутри команды. Чаще всего включают в себя необходимые функции: классический мессенджер, обмен документами, голосовые звонки. Чаще всего есть возможность создавать отдельные каналы и групповые чаты для разных подразделений, проектных команд и т. д. Большое количество мессенджеров также обладают видеоконференциями и возможностью интегрирования чат ботов для бизнеса. Почти все современный корпоративные мессенджеры могут быть интегрированы с другими облачными сервисами с различным функционалом (электронная почта, сервисы для проведения видеоконференций, управления проектами, задачами и бизнес-процессами).

Безопасность 
Крупные компании и государственные ведомства стали запрещать использование публичных мессенджеров (WhatsApp, Viber, Telegram и другие) в рабочих целях после многочисленных утечек и взломов аккаунтов.
При этом в корпоративных мессенджерах есть возможность контролировать безопасность и круг пользователей, у которых есть доступ к программе. Также корпоративный мессенджер можно разместить на собственных серверах компании, что позволит полностью контролировать его безопасность и доступность.
Чаще всего в корпоративных мессенджерах применяется надежное E2EE-шифрование сообщений, аудио-информации и файлов, что обеспечивает приватность. При этом пользователь полностью контролирует мессенджер и его безопасность. 

Корпоративные мессенджеры бывают облачными и локальными.
Облачные решения не соответствуют требованиям Информационной Безопасности многих компаний, но просты в установке и бесплатны.
Локальные (в закрытой инфраструктуре) решения безопасны, но неудобство в ограничении коммуникации с пользователями только внутри одного сервера.

Виды корпоративных мессенджеров

Федерация в корпоративном мессенджере — возможность межсерверной коммуникации (сотрудники разных филиалов, доверенные партнеры и клиенты). При этом информация остается только на корпоративном сервере. Федеративной структурой обладает отечественный мессенджер eXpress.

«В середине апреля 2020 года РЖД
начали внедрение российского корпоративного мессенджера еXpress, при помощи которого сотрудники могут общаться и проводить видеоконференции внутри компании и со сторонними организациями

»

MyChat построен по технологии клиент-сервер, что позволяет ему работать как в обычной локальной сети, так и в сети со сложной многоуровневой конфигурацией . MyChat использует криптографический протокол, что и Slack. Он был запущен в тестовом режиме одним из первых в 2013 году.

Slack позиционировал себя как убийца Skype и внутрикорпоративной электронной почты. Он был создан Стюартом Баттерфилдом одним из сооснователей фотохостинга Flickr. По сообщениям сайта РБК, с декабря 2018 года Slack стал деактивировать аккаунты пользователей, посетивших Крым. Впоследствии руководство разблокировала часть аккаунтов и принесла пользователям извинения.

В сентябре 2019 года компания Mail.ru Group представила свой корпоративный мессенджер Myteam. Он доступен как в облачной версии, так и on-premises, для развертывания на серверах компании. Мессенджер от Mail.ru Group входит в реестр Отечественного ПО Минкомсвязи.

В марте 2022 года Slack объявил об ограничениях для российских компаний. Они включали в себя отключение рабочих пространств компаний, находящихся под санкциями, и перевод на бесплатный тариф всех остальных российских пользователей. Запреты и ограничения привели к активному росту рынка российских облачных мессенджеров, к примеру, в феврале 2022 появился мессенджер Пачка, который стал позиционировать себя как российская альтернатива Slack.

Цифровые помощники (чат-боты)

Чат боты для бизнеса (цифровые собеседники) в рамках мессенджера позволяют автоматизировать рутинные процессы внутри компании: обеспечить согласование договоров, запросы аналитических отчетов и управление задачами сотрудников в один клик в одном интерфейсе. Это помогает упростить многие HR-процессы: заказ справок, согласование командировок и должностных инструкций, обучение персонала и проведение опросов.

Мессенджер Myteam предоставляет подробное описание Bot API для создания корпоративных цифровых помощников и интеграций с внутренними системами компаний.

На базе чат-бота можно автоматизировать первый этап подбора сотрудников на типовые должности: предоставить соискателям описание вакансии, провести анкетирование и отфильтровать список кандидатов по заданным критериям. Система позволяет создать интерактивную базу знаний для сотрудников, автоматизировать ИТ-поддержку, подключить планировщик командировок и обеспечить многие другие процессы.

Поддерживает интеграцию с публичными и облачными сервисами, внутренними информационными системами компании и автоматически синхронизируется с хранилищем Active Directory. Это позволяет ставить задачи, формировать и согласовать отчеты, запускать опросы среди сотрудников через единую платформу мессенджера.

Примечания 

Программы мгновенного обмена сообщениями